Schlacht um Würzburg steht für:

 Schlacht um Würzburg (1796) im Ersten Koalitionskrieg
 Schlacht um Würzburg (1945) im Zweiten Weltkrieg